USS Salt Lake City es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Salt Lake City (CA-25), crucero pesado de la clase Pensacola comisionado en 1929
 USS Salt Lake City (SSN-716), submarino nuclear de la clase Los Ángeles comisionado en 1984

Salt Lake City, USS